

Bedrijf 
 Goedewaagen (bedrijf), keramisch bedrijf

Personen 
 Abraham Goedewaagen (1788 - 1861?), pijpenfabrikant en stichter van het keramisch bedrijf Goedewaagen
 Nelly Goedewaagen (1880 – 1953),  schilder, tekenaar, etser en lithograaf
 Tobias Goedewaagen (1818 - 1884), oprichter van de Goudse bank Goedewaagen en zoon van Abraham
 Tobie Goedewaagen (1895 - 1980), nationaal-socialistisch politicus en kleinzoon van Tobias
 Cornelis Christiaan Goedewaagen (1896 - 1976), kaptitein